Неста Дэвис () — фигуристка из Великобритании, серебряный призёр чемпионата мира 1954 года, серебряный призёр чемпионата Европы 1954 в танцах на льду. Выступала в паре с Полом Томасом.

Спортивные достижения 
(с Полом Томасом)

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Великобритании